Bit (informatika) - mjerna jedinica za količinu informacije.
Bit (Buxin), Mon-Khmersko pleme u Yunnanu, Kina.
Bit (Khmu), Mon-Khmersko pleme šire skupine Khmu naseljeno u Laosu.
Bit (khmu jezik), mon-khmerski jezik iz Laosa
Bit (filozofija), ili suština - filozofski pojam